Назимко Віктор Вікторович — український гірничий інженер, доктор технічних наук,
 Назимко Петро Сергійович — український вчений та освітянин.

Українські прізвища